Catherine D’Ignazio – accademica statunitense
 Gilberto D'Ignazio Pulpito – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, difensore
 Luigi D'Ignazio – calciatore italiano
 Pietro D'Ignazio – politico italiano